Sint-Nepomucenuskapel (Ool), een kapel in Thorn in de Nederlandse gemeente Maasgouw
 Sint-Nepomucenuskapel (Thorn), een kapel in Ool in de Nederlandse gemeente Roermond